Lubomir – imię męskie
 Lubomir – szczyt górski w Beskidach
 Pasmo Lubomira i Łysiny – pasmo górskie
 (3630) Lubomír – planetoida z pasa głównego asteroid